Cso Jundzsong (1969), dél-koreai íjásznő
 Cso Jundzsong (1979), dél-koreai teniszezőnő